L'édition 2009 du tournoi de Washington s'est déroulée du 3 au  sur dur.

Faits marquants 
 En raison de l'amélioration de son statut, passant de la catégorie International Series à ATP 500 Series, le plateau est nettement plus relevé que lors des précédentes éditions. Il accueille notamment cette année Andy Roddick (5), Juan Martín del Potro (6), Jo-Wilfried Tsonga (7), Fernando González (11), Robin Söderling (12) ou encore Marin Čilić (15).
 John Isner, demi-finaliste, grimpe de 25 places à l'ATP pour s'installer à la , et obtient ainsi le meilleur classement de sa carrière.
 Le tenant du titre Juan Martín del Potro remporte le tournoi en simple en battant Andy Roddick en finale. Il remporte son  ATP en simple.
 En double, Martin Damm et Robert Lindstedt s'imposent en finale face à Mariusz Fyrstenberg et Marcin Matkowski. Il s'agit respectivement de leur  et  en double.

Résultats en simple

Têtes de série 

 Qualifiés 

 Wild cards (invités)

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Résultats en double 
 Têtes de série 

 Wild cards (invités)

Tableau final

Voir aussi

Articles connexes 
 Saison 2009 de l'ATP
 Tournoi de tennis de Washington

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
 

Washington
ATP 2009
Tennis aux États-Unis en 2009
Tennis en août 2009